ГБУК Центр театрального искусства «Дом Мейерхо́льда» — государственный музей-театр в Пензе, в доме, в котором в 1881—1895 гг. жил Карл Мейерхольд. В экспозиции музея представлены жизнь и творчество В. Э. Мейерхольда. Приоритетным направлением деятельности центра является создание экспериментальных спектаклей, в основе которых лежат научные разработки творческого наследия В. Э. Мейерхольда. По статусу — государственное бюджетное учреждение культуры.

История 
Музей был открыт 24 февраля 1984 г. и стал первым музеем-мемориалом театрального режиссёра в России и за рубежом.

Деревянная усадьба семьи Мейерхольд в которой располагается музей является объектом культурного наследия федерального значения.

Настоящее время 
В Центре ведёт свою деятельность государственный драматический «Театр Доктора Дапертутто». Музейная экспозиция «Мейерхольд. Хроники» посвящена пензенскому периоду жизни Мейерхольда. 

На территории Центра открыт первый в мире памятник Всеволоду Мейерхольду (автор Ю. Ткаченко).

Директор музея — Наталия Аркадьевна Кугель.

Примечания

Видео

Ссылки 
 Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда», sottovoce.ru
 Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда», официальный сайт Министерства культуры Пензенской области
 Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда», официальный сайт Правительства Пензенской области
 Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда», официальный сайт III летней Спартакиады учащихся России (Пенза, 2007)

1980-е годы в Пензенской области
Музеи Пензы
Появились в 1984 году в России